Никоба́рские острова (, , ) — группа островов в Бенгальском заливе, относящаяся к индийской союзной территории Андаманские и Никобарские острова. Никобарские острова расположены южнее Андаманских островов. 

Площадь составляет 1841 км², население до большого цунами 2004 года насчитывало около 42 тысячи человек, населяющих 12 из 22 островов архипелага. Значительная часть жителей Никобарских островов почти не имеет контакта с цивилизацией и ведёт первобытный образ жизни. Согласно оценкам экспертов, около четверти населения стали жертвами цунами, вызванного землетрясением 26 декабря 2004 года.

География 
Землетрясение, вызвавшее цунами, также изменило географию Никобарских островов. Некоторые острова передвинулись, приподнялись или раскололись на две части, как остров Тринкат. Наиболее разрушительно стихия настигла острова Кар-Никобар и Чаура.

Наиболее крупными островами являются: Кар-Никобар, Большой Никобар, Чаура, Тересса, Нанкаури, Катчалл и Малый Никобар. Главным селением является Нанкаури.

Севернее Никобарских островов через пролив Десятого Градуса расположен Андаманский архипелаг.

История 
В 1745 году на островах появилась Датская Ост-Индская компания. Между 1778 и 1783 годами Никобарские острова были первой и единственной австрийской заморской колонией, прежде чем вновь перешли во владение Дании. В 1868 году острова были проданы Великобритании и вошли в состав Британской Индии. После объявления Индией независимости в 1947 году Никобары стали частью союзной территории Андаманские и Никобарские острова.

Отдельные острова Никобарского и расположенного по соседству Андаманского архипелага на протяжении десятилетий закрыты индийским правительством от посетителей, чтобы оградить первобытное население островов от непредсказуемого влияния цивилизации. Доступ на острова в порядке исключения получали лишь некоторые исследователи.

Население 

Аборигенное население живёт в очень отдалённых и труднодоступных регионах островов и также избегает контактов с представителями цивилизации, живя по древнему племенному праву. Существуют признаки каннибализма.

Большинство аборигенных языков относится к никобарской группе австроазиатской языковой семьи. Наряду с ними небольшое количество аборигенов — около 150 человек по состоянию на начало 21 в. — говорят на шомпенском языке, возможно, относящемся к отдельной ветви австроазиатских языков. Черты лиц большинства жителей островов — монголоидные. Полукочевые шомпы не знакомы даже с употреблением огня, а их язык не похож ни на один другой язык. До цунами их количество оценивали в 150 человек и неизвестно, пережили ли они это природное бедствие 26 декабря 2004.

 «эвакуирован» — эвакуировано всё население острова на соседние острова

Политика 
Стратегически важные острова архипелага используются индийской армией и военно-воздушными силами как база, что нередко ведёт к конфликтам с аборигенами.

См. также 
 Колониальная экспансия Австрийской империи
 Колонии Великобритании

Примечания

Ссылки 
 
 
  

Бывшие колонии Австрии
Бывшие колонии Дании
Острова Индии
Острова Индийского океана
Андаманские и Никобарские острова